Gedenknaald Brants-Hartsen, in Bennebroek
 Gedenknaald G.J. van Heek, in Enschede
 Gedenknaald Hoogland
 Gedenknaald koningin Wilhelmina (Bennebroek)
 Gedenknaald Peter Stuyvesant, in Scherpenzeel (Friesland)
 Gedenknaald Sappemeer
 Gedenknaald Scheveningen
 Gedenknaald vliegveld Soesterberg
 De Naald (Apeldoorn)

Zie ook 
 Obelisk (bouwkunst)